

Белоруссия 
 Витебская область
 Алексеево — деревня, Межанский сельсовет Городокского района Витебской области
 Алексеево — деревня, Хмельникский сельсовет Городокского района Витебской области

Россия 

 Вологодская область:
 Алексеево — деревня в Кубенском сельском поселении Вологодского района, находится возле населённого пункта Дурасиха.
 Алексеево — деревня в Кубенском сельском поселении Вологодского района, находится возле населённого пункта Дроздово.
 Алексеево — деревня в Вологодском районе, Старосельское сельское поселение
 Алексеево — деревня в Кирилловском районе
 Алексеево — деревня в Кичменгско-Городецком районе, Енангское сельское поселение.
 Алексеево — деревня в Кичменгско-Городецком районе, Кичменгское сельское поселение.
 Алексеево — деревня в Междуреченском районе
 Алексеево — деревня в Сокольском районе
 Алексеево — деревня в Устюженском районе
 Алексеево — деревня в Шекснинском районе
 Карелия:
 Алексеево — деревня в Пудожском районе.
 Кировская область:
 Алексеево — деревня в Слободском районе.
 Костромская область:
 Алексеево — деревня в Островском районе.
 Московская область:
 Алексеево — деревня в Павлово-Посадском районе.
 Алексеево — деревня в Сергиево-Посадском районе.
 Алексеево — бывшая деревня, ныне часть города Дзержинский.
 Псковская область:
 Алексеево — деревня в Локнянском районе в составе сельского поселения Миритиницкая волость.
 Алексеево — деревня в Локнянском районе в составе сельского поселения Подберезинская волость.
 Алексеево — село в Клепиковском районе Рязанской области.
 Алексеево — деревня в Глинковском районе Смоленской области.
 Тверская область:
 Алексеево — деревня в Андреапольском районе.
 Алексеево — деревня в Нелидовском районе.
 Ярославская область:
 Алексеево — деревня в Большесельском районе.
 Алексеево — деревня в Даниловском районе в составе Даниловского сельского поселения.
 Алексеево — деревня в Даниловском районе в составе Трофимовской сельской администрации.
 Алексеево — деревня в Угличском районе.

Разное 
 Алексеево-Акатов монастырь
 Алексеево-Дружковка
 Алексеево-Лозовский район
 Алексеево-Лозовское
 Алексеево-Лозовское сельское поселение Ростовской области
 Алексеево-Тузловка

См. также 
 Алексей
 Алексеев
 Алексеева
 Алексеевка
 Алексеевск
 Алексеевская
 Алексеевский
 Алексеевское